Серия B 1973/1974 () — 42-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 30 сентября 1973 года и закончился 16 июня 1974 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1973/74 на legaserieb.it
 Серия B 1973/74 на rsssf.com

1973/1974
Футбол в Италии в 1973 году
Футбол в Италии в 1974 году